Pegel (von niederdt. pegel ‚Eichstrich‘), teils auch Bezugs-, Referenzpegel, steht für:

 Pegel, eine Messeinrichtung zur Bestimmung des Wasserstandes
 Pegel (Einheit), eine alte Maßeinheit für das Volumen von Flüssigkeiten
 Pegel (Physik), in der Akustik und Elektrotechnik eine logarithmische Größe mit festem Bezugswert
 Bezugspegel (Tontechnik), festgelegter Bezugswert für die Angabe einer logarithmischen Größe
 Logikpegel, in der Digitaltechnik festgelegte Zustände einer physikalische Größe zur Darstellung der Logikwerte
 Geräuschpegel, siehe auch Schalldruckpegel

Pegel ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Pegel (* 1974), deutscher Politiker (SPD)
 Konrad Pegel (1487–1567), deutscher Theologe, Professor für Pädagogik und Beredsamkeit, Rektor der Universität Rostock
 Magnus Pegel (1547–1619), deutscher Arzt und Mathematiker, Sohn von Konrad Pegel
 Walter Pegel (1899–1963), deutscher Gehörlosenschulpädagoge und Schriftsteller 

Siehe auch:
 Wasserstand (fälschlich: die am Pegel gemessene Größe)
 Grundwassermessstelle (fälschlicherweise so genannt)